Shady Grove (Comtat de Cherokee), concentració de població designada pel cens del Comtat de Cherokee (Oklahoma, EUA)..
 Shady Grove (Comtat de McIntosh), concentració de població designada pel cens del Comtat de McIntosh (Oklahoma, EUA).
 Shady Grove (Comtat de Pawnee), població del Comtat de Pawnee (Oklahoma, Estats Units d'Amèrica).